Conquistense – abitanti di Conquista (Brasile)
Conquistense – abitanti di Vitória da Conquista